Andreas Silbermann  – organaro tedesco 
 Gottfried Silbermann  – organaro tedesco
 Johann Andreas Silbermann  – organaro tedesco  
 3943 Silbermann- asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Silverman